Devos (achternaam), een Nederlandstalige achternaam
 Devos (motorfiets), een historisch merk van motorfietsen
 Devos Lemmens, een merknaam
 Brouwerij Devos (doorverwijspagina), diverse Belgische brouwerijen

Zie ook 
De Vos